Mieczysław Cholewa (1913–1978) – polski nauczyciel, fotograf, regionalista, etnograf i ludoznawca
 Mieczysław Cholewa (1915–1975) – polski żołnierz, członek ostatniej załogi składnicy wojskowej Westerplatte, kawaler orderów
 Mieczysław Cholewa (ur. 1950) – polski pieśniarz, autor muzyki do Ballady o Janku Wiśniewskim